

Letteratura 
 Murphy – romanzo di Samuel Beckett del 1938

Persone 

 Murphy – calciatore britannico

Geografia

Argentina
 Murphy – città del Dipartimento di General López, Provincia di Santa Fe

Stati Uniti d'America
 Murphy – capoluogo della Contea di Cherokee, Carolina del Nord
 Murphy – census-designated place della Contea di Owyhee, Idaho
 Murphy – census-designated place della Contea di Jefferson, Missouri
 Murphy – census-designated place della Contea di Mayes, Oklahoma
 Murphy – città della Contea di Collin, Texas

Altro
 Murphy's – birra scura irlandese di tipo stout
Legge di Murphy – insieme di paradossi pseudoscientifici a carattere ironico e caricaturale

Pagine correlate 
 James Murphy
 Julie Murphy